Campo Bom kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campo Bom (kommun), Rio Grande do Sul, 
 Campo Bom (ort), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar